Ростовский полк
 Ростовский 2-й гренадерский полк (1700—1918)
 Ростовский драгунский полк (1706—1800)
 Ростовский стрелковый полк народного ополчения (1941—1942)